Abalienation bedeutet:

 Entfremdung, philosophischer und soziologischer Begriff
 Entäußerung, philosophischer und theologischer Begriff
 Veräußerung, Verkauf, siehe Übereignung
 Abalienation (Band), eine deutsche Band

Siehe auch: